China Open 2014 − dziesiąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2013/2014 rozegrany w dniach 31 marca–6 kwietnia 2014 roku w hali widowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie (Chiny).

Obrońcą tytułu był Neil Robertson, który przegrał w finale z Ding Junhuiem 5−10.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 85 000 
 II miejsce: £ 35 000

 Półfinalista: £ 21 000 
 Ćwierćfinalista: £ 12 500 
 Runda 3: £ 8 000 
 Runda 2: £ 6 500 
 Runda 1: £ 3 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000

 Pula nagród: £ 478 000

Runda dzikich kart 
Mecze rundy dzikich kart zostały rozegrane w Haikou w dniu 31 marca 2014 roku.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 142  Xiao Guodong
 136  Li Hang
 133  Barry Pinches
 130  David Morris
 129, 104  Yu Delu
 129  Tian Pengfei
 128  Duane Jones
 127  Ryan Day

 126, 119  Peter Ebdon
 124, 119, 104  Ding Junhui
 117  Hammad Miah
 115, 103  John Higgins
 110  Jimmy White
 109  Michael White
 102  Neil Robertson
 100  Ricky Walden

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 16-18 lutego w The Capital Venue, Gloucester. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 141, 137  Duane Jones
 136  Pankaj Advani
 135  Jimmy White
 134  John Higgins
 127  Michael Holt
 126, 123  Ryan Day
 122, 109  Alfie Burden
 118  David Morris
 117  Mike Dunn
 116  Shaun Murphy

 115  Anthony McGill
 113  Joel Walker
 112  Dominic Dale
 112  Mark Allen
 107  Mark Selby
 107  Ken Doherty
 103  Ricky Walden
 100  Rory McLeod
 100  David Grace

Przypisy 

China Open (snooker)
2014 w sporcie
2014 w Chinach